Amish – comunità religiosa
 Amish – comunità non incorporata dell'Iowa
 The Amish – film del 2012 diretto da David Belton
 Amish – gruppo musicale newfolk attivo dal 2001